Гать — те ж саме, що й гатка
 Гать — те ж саме, що й гребля (менших розмірів, переважно з місцевих матеріалів)

Гать — село у Переворському повіті Підкарпатського воєводства, адміністративний центр гміни Ґаць

Гать — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область

Гать — річка в Житомирській області, права притока Случі
 Гать — село, Волинська область, Луцький район
 Гать — село, Закарпатська область, Берегівський район

Посилання 
 Гребля, гать  //